Рятю () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рятю, Ноора (род. 1989) — финская хоккеистка, вратарь.
 Рятю, Сеппо (род. 1962) — финский метатель копья.